Чичина́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чичинадзе, Алексей Виссарионович (1917—1994) — советский солист балета, балетмейстер.
 Чичинадзе, Амиран Валерианович (1934—2007) — грузинский киносценарист.
 Чичинадзе, Аполлон Александрович (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чичинадзе, Давид Алексеевич (1902—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Чичинадзе, Додо Васьевна (1926—2009) — актриса.
 Чичинадзе, Захарий Игнатович (также Закария Чичинадзе, 1853—1931) — грузинский историк и писатель. Печатался под псевдонимом Мтацминдели.
 Чичинадзе, Константин Георгиевич (1902 — ?) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Абхазской АССР.
 Чичинадзе, Мария Кузьминична (урождённая Сёмина; род. 1928) — советская волейболистка.
 Чичинадзе, Михаил Константинович (1871—1920) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.